Thallhammer ist der Familienname folgender Personen:
 Margaretha Thallhammer (1689–1762), österreichische Zuckerbäckerin
 Joseph Thallhammer, Beamter der kaiserlich-königlichen Hofkammer

Siehe auch:
 Thalhammer
 Thalhamer